Villota del Páramo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villota del Páramo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villota del Páramo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar